Cherry kan syfta på:

 Cherry Coke – den första smaksatta Coca-Cola-varianten
 "The Cherries"  – smeknamn för den engelska fotbollsklubben AFC Bournemouth
 Nissan Cherry – japansk bilmodell
 Cherry (förnamn) – ett förnamn samt personer med namnet
 Cherry (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Cherry Red Records Stadium – en fotbollsarena i sydvästra London

Underhållning 
 Cherry (låt av Ratatat) – en låt från 2004 av den amerikanska musikduon Ratatat
 Cherry (musikalbum) – ett album från 1972 av Stanley Turrentine och Milt Jackson
 Cherry 2000 – en science fiction-film från 1987 av Steve De Jarnatt, originaltitel Cherry 2000
 Cherry Ames – en fiktiv karaktär i en serie romaner av Helen Wells och Julie Campbell Tatham
 Cherry Bombz – ett powerpop-band som var aktivt i mitten av 1980-talet
 Cherry Falls – en amerikansk skräckfilm från år 2000, regisserad av Geoffrey Wright
 Cherry Kicks – den svenska rockgruppen Caesar's Palaces andra album, utgivet 2000
 Cherry Red – brittiskt skivbolag
 Cherrytree Records – amerikanskt skivbolag
 Black Cherry – det andra studioalbumet av den engelska elektroniska duon Goldfrapp utgivet 2003
 Black Stone Cherry – en amerikansk musikgrupp

Geografi

Marshallöarna

  Cherry – en ö i Bikiniatollen, se Chieerete

Storbritannien 

 Cherry Willingham – Lincoln i England

USA

 Cherry Township, Minnesota, St. Louis County

Se även
 Cherry County
 Cherry Hill – flera

Se även
 Cherry Brook – flera
 Cherry Creek – flera
 Cherry Island – flera
 Cherry Lake – flera
 Cherry River – flera

Se även 
 Cherrie
 Chery